Tödliche Falle steht für folgende Filme:

 ATM – Tödliche Falle, US-amerikanischer Film von David Brooks (2012)
 Die tödliche Falle, britischer Film von Joseph Losey (1959)
 Trapped, die tödliche Falle (auch In der Falle), US-amerikanisch-kanadischer Film von William Fruet (1982)

Siehe auch:
 Todesfalle